Il gruppo della taramellite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della taramellite 
 Nagashimalite
 Taramellite
 Titantaramellite

Note 

Taramellite